

Wydarzenia 

 Pokój w Apamei pomiędzy Rzymem a Antiochem III Wielkim

Urodzili się 
 Han Jingdi, cesarz chiński